Западня:

 Западня — ловушка.
 Западня — перен. Хитрый маневр, ловушка для заманивания противника в невыгодное, опасное, проигрышное, либо безвыходное положение.
 «Западня» — роман Эмиля Золя.
 Операция «Западня» — военная операция советских войск в Афганистане, проведённая 18-26 августа 1986 года.
Фильмы:
 «Западня» — фильм 1908 года, режиссёр Альбер Капеллани.
 «Западня» — фильм 1928 года, режиссёр Джон Френсис Диллон.
 «Западня» — советский короткометражный фильм 1932 года, режиссёр Александр Медведкин.
 «Западня» () — американский фильм 1946 года, режиссёр Джек Бернхард.
 «Западня» () — американский фильм 1948 года, режиссёр Андре Де Тот.
 «Западня» — японский фильм 1962 года, режиссёр Хироси Тэсигахара.
 «Западня» — советский фильм 1965 года, режиссёр Виктор Жилин.
 «Западня» — короткометражный советский военный фильм 1966 года режиссёра Леонида Мартынюка, снятый по одноимённой повести Василия Быкова.
 «Западня» — советский фильм 1988 года, «Молдова-фильм», режиссёр Борис Конунов.
 «Западня» () — американский фильм 1990 года, режиссёр Джеймс Леммо.
 «Западня» — украинский телесериал 1993 года, режиссёр Олег Бийма.
 «Западня» () — канадско-американский фильм 1995 года, режиссёр Витторио Рамбальди.
 «Западня» () — американско-немецко-британский фильм 1999 года, режиссёр Джон Эмиел.
 «Западня» (() — армянский телесериал 2008-2010 годов.
 «Западня» — российский телесериал 2021 года.

Топонимы:
 Западня — село, Житомирская область, Украина.
 Западня — село, Харьковская область, Украина.

 Персоналии
 Западня, Артур Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник клуба «Ворскла».

См. также 
 Западня Венеры
 Западня Ферма
 «Капкан» () — британский мини-телесериал 1992 года, режиссёр Geoffrey Sax; в некоторых источниках имеет название «Западня».